Uni o UNI pueden referirse a:

Uni (diosa), de la religión etrusca;

უ, uni, letra del alfabeto georgiano;
UNI (Metropolitano), estación del Metropolitano de Lima;
a cualquier Universidad Nacional de Ingeniería.
Además, puede referirse a las siguientes personas:
DJ Uni, DJ y productor musical español;
Uni, chaty del faraón Meryra Pepy;
Uni el Danés, colono de Islandia.